est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d’Or du Cancer, Manigoldo apparaît dans le manga et l'animé Saint Seiya: The Lost Canvas.

Rappel : The Lost Canvas 

Ce manga, basé sur l’œuvre principale Saint Seiya créé par Masami Kuramada, nous raconte l’histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale.

Un garde du corps très spécial 

Le Grand Pope Sage demande à son disciple de protéger Tenma et ses amis. C’est ainsi que nous le verrons apparaître in extremis pour sauver Tenma, Yato, et Yuzuhira contre  qu’il réduira en cendres dans les enfers.

Son combat contre la Mort 

Manigoldo combattra Thanatos dieu de la mort avec l’aide de son maître le pope Sage. Les deux chevaliers du Cancer se sacrifieront lors d’un combat épique pour enfermer l’âme de Thanatos.

Armure 

L’armure du Cancer représente la constellation du Cancer.

Techniques 

 Vagues d’Hadès (積尸気冥界波 / Seki Shiki Meikai Ha) : Les vagues ou cercles qui émanent de l’index du chevalier du Cancer arrachent littéralement l’âme d’un corps et l’envoie aux portes du royaume des morts, dans un lieu appelé Yomotsu hirasaka. Grâce à cette technique le Chevalier du Cancer peut envoyer son propre corps en enfer pour combattre son adversaire.
 Sekishiki Kisōen (積尸気鬼蒼焔) : Technique permettant au chevalier du cancer de consumer les âmes qui l’entourent dont celles de ses adversaires.
 Sekishiki Konsō Ha (積尸気魂葬波) : Contrairement au Kisōen, cette technique utilise les âmes comme “poudre à canon”, et le chevalier peut ainsi créer une énorme déflagration.
Acubens (アクベンス) : Technique qui permet à Manigoldo d’attraper son adversaire grâce à ses jambes et le couper en deux comme avec une pince.

Temple 

Manigoldo garde le Temple du Cancer (Kyokaikyû en version originale, soit littéralement Temple du Crabe Géant, Maison du Cancer dans la version française).

Chevaliers d'Or